Stemmler ist der Familienname folgender Personen:
 Antonie Stemmler (1892–1976), deutsche Lehrerin, Redakteurin, Politikerin (KPD/SED) und NS-Opfer

 Dierk Stemmler (* 1935), deutscher Kunsthistoriker und Museumskurator
 Ferdinand Stemmler (1868–1939), deutscher Arzt und Politiker (Zentrum), MdL Preußen
 Gerhard Stemmler (* 1949), deutscher Psychologe
 Gertrud Koref-Musculus Stemmler (1889–1972), Malerin
 Gunter Stemmler (* 1960), deutscher Historiker und Leitender Magistratsdirektor
 Johannes Stemmler (1927–2017), deutscher Unternehmer 
 Jürgen Stemmler (1946–1998), deutscher Hockeyspieler und Trainer
 Klaus Stemmler, deutscher Grafiker und Fotograf
 Lydia Stemmler (* 2001), deutsche Volleyballspielerin
 Roland Stemmler (* 1947), deutscher Fußballspieler
 Theo Stemmler (* 1936), deutscher Anglist

Siehe auch:
 Stammler
 Staemmler